Пиратска партия може да се отнася за:
 Пиратска партия (България)
 Пиратска партия на Германия
 Пиратска партия (Исландия)
 Международна пиратска партия
 Пиратска партия (САЩ)
 Пиратска партия на Турция
 Чешка пиратска партия
 Пиратска партия (Швеция)